Neptun je lahko:
 Neptun (planet)
 Neptun (mitologija)
 Neptun, letovišče v Romuniji, ob Črnem morju, v bližini Mangalije
 operacija Neptun

Glej tudi 
 Neptune

Zunanje povezave